Нижче наведено список населених пунктів Перницької області, Болгарія.

Примітки 

Перницька область